Emmen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Drenthe
Emmen (Drenthe), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente in de Nederlandse provincie Drenthe
FC Emmen, een Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de Drentse plaats Emmen
Dierenpark Emmen, een voormalig dierenpark in de Drentse plaats Emmen
Station Emmen, het belangrijkste spoorwegstation van de Drentse plaats Emmen
Emmen (kiesdistrict), een voormalig kiesdistrict in de Nederlandse provincie Drenthe (1888–1918)
Emmen (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Dalfsen, in de Nederlandse provincie Overijssel
Emmen (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Luzern
Monique Emmen, een Nederlands zangeres, actrice en presentatrice

Zie ook 
Emme, een rivier in het Zwitserse kanton Bern